

Горнувек — село в гміні Кікул Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Горнувек — село в гміні Ізабелін Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства